Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Blueback, nach einer Form der Regenbogenforelle:

USS Blueback (SS-326), ein U-Boot der Balao-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1948, dann verkauft an die Türkei
USS Blueback (SS-581), ein U-Boot der Barbel-Klasse, in Dienst von 1959 bis 1990

Blueback